Cempa (Hinai), een plaats in Indonesië
Cempa (Blangkejeren), een plaats in Indonesië